Il campionato di Tercera División 1945-1946 fu il 9º campionato avente questa dicitura. Il campionato è iniziato il 16 settembre 1945 ed è terminato il 23 giugno 1946 con i play-off e i play-out.

Classifiche finali

Gruppo I

Gruppo II

Gruppo III

Gruppo IV

Gruppo V

Gruppo VI

Gruppo VII

Gruppo VIII

Gruppo IX

Gruppo X

Pre-fase Play-off

Gruppo I

Gruppo II

Gruppo III

Gruppo IV

Gruppo V

Play-off

Play-out

Note 

Calcio nel 1945
Calcio nel 1946
1945-1946